San Siro steht für
 Giuseppe-Meazza-Stadion, das Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro 
 Syrus (Heiliger), (4. Jahrhundert), Bischof in Pavia
 San Siro (Lombardei), ein Ort in der Lombardei 
 San Siro (Mailand), ein Stadtteil von Mailand 
 San Siro (Genua), eine Kirche in Genua
 San Siro (Cemmo), eine Kirche im Valcamonica bei Capo di Ponte 
 eine Kathedrale in Sanremo
 die Kirche Santi Siro e Materno in Desio